Slaget om Beersheba kan henvise til følgende slag om  Beersheba:

 Slaget om  Beersheba (1917), del af Sinai-felttoget under 1. verdenskrig
 Slaget om  Beersheba (1948), del af Operation Yoav i den arabisk-israelske krig 1948